Аристид Громер (; 11 апреля 1908, Дюнкерк — 6 июля 1966, Плугерневель) — французский шахматист.

Трёхкратный чемпион Франции (1933, 1937 и 1938).

В составе национальной сборной участник трёх олимпиад (1930—1931, 1939).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Франции